Závod na 15 kilometrů volně mužů na Zimních olympijských hrách 2010 ve Vancouveru se konal v areálu Whistler Olympic Park ve Whistleru dne 15. února 2010. Z českých závodníků se jej zúčastnili Lukáš Bauer, Martin Jakš, Martin Koukal a Milan Šperl, přičemž Bauer zde získal bronzovou medaili.

Výsledky

Externí odkazy 
  Vancouver 2010 Official Report – Cross-Country Skiing, la84foundation.org
  Cross Country Skiing at the 2010 Vancouver Winter Games: Men's 15 kilometres, sports-reference.com

Muži 15